Die 24. Handball-Afrikameisterschaft der Männer fand vom 16. bis 26. Januar 2020 in Tunesien statt.

Ausrichter war die Confédération Africaine de Handball (CAHB). Das Turnier diente gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 und die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2021.

Titelverteidiger war die tunesische Männer-Handballnationalmannschaft.

Teilnehmer 
An der für 16 Nationalmannschaften ausgeschriebenen Afrikameisterschaft 2020 nahmen folgende Teams teil:

Austragungsorte

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Hauptrunde

Gruppe I

Gruppe II

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Offizielle Website der Afrikanischen Handballföderation CAHB (englisch/französisch)

Einzelnachweise 

Männer 2020
Afrikameisterschaft Manner
Afrikameisterschaft Manner 2020
Sportveranstaltung in  Radès